John Lindsay – politico statunitense
John Lindsay – politico scozzese
John Lindsay – atleta paralimpico australiano
John Lindsay – velocista neozelandese